Евангелическая церковь:

 Евангелическая церковь — евангелическая церковь в районе Верден города Эссен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
 Евангелическая церковь — здание, построенное для нужд немецкой лютеранской общины Земуна.

См. также